Joaquin J. Elizalde (18??–1937), een Filipijns zakenman van Spaanse afkomst;
 Joaquin M. Elizalde (1896–1965), een Filipijns zakenman en zoon van Joaquin J. Elizalde.